Роб Нідермаєр (,  28 грудня 1974, Британська Колумбія) — колишній канадський хокеїст, що грав на позиції крайнього нападника. Грав за збірну команду Канади.

Володар Кубка Стенлі. Провів понад тисячу матчів у Національній хокейній лізі.

Ігрова кар'єра 
Хокейну кар'єру розпочав 1990 року в ЗХЛ.

1993 року був обраний на драфті НХЛ під 5-м загальним номером командою «Флорида Пантерс». 

Протягом професійної клубної ігрової кар'єри, що тривала 19 років, захищав кольори команд «Флорида Пантерс», «Калгарі Флеймс», «Майті Дакс оф Анагайм», «Нью-Джерсі Девілс» та «Баффало Сейбрс».

Загалом провів 1269 матчів у НХЛ, включаючи 116 ігор плей-оф Кубка Стенлі.

Виступав за збірну Канади.

Нагороди та досягнення 
 Чемпіон світу серед молодіжних команд 1993.
 Чемпіон світу 2004.
 Володар Кубка Стенлі в складі «Майті Дакс оф Анагайм» — 2007.

Статистика

Посилання 

 
 
 
 

канадські хокеїсти
Гравці збірної Канади з хокею
Володарі Кубка Стенлі
Хокеїсти «Флорида Пантерс»
Хокеїсти «Калгарі Флеймс»
Хокеїсти «Анагайм Дакс»
Хокеїсти «Нью-Джерсі Девілс»
Хокеїсти «Баффало Сейбрс»
Хокеїсти «Ференцвароша»‎
Хокеїсти «Лугано»
Задрафтовані «Флорида Пантерс»
Німці Канади